Aime et fais ce que tu veux peut désigner :
 Aime et fais ce que tu veux, la traduction de la citation de saint Augustin « Dilige, et quod vis fac »,  tirée de Dix traités sur l'Épître de saint Jean aux Parthes (In Epistolam Ioannis ad Parthos Tractatus Decem), traité 7, §. 8 ;
 Aime et fais ce que tu veux, un hebdomadaire féminin paru en 2017 ;
 Aime et fais ce que tu veux (Kochaj i rób co chcesz), un film de Robert Gliński, 1997 ;
 Aime et fais ce que tu veux, un film de Małgorzata Szumowska, 2013.

Voir aussi